Форнеро () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Форнеро, Констан (1819—1899) — швейцарский политик, президент.
 Форнеро, Эльза (род. 1948) — итальянский экономист и государственный деятель, министр труда и социальной политики.